Pisidium lilljeborgi är en musselart som först beskrevs av Clessin 1886.  Pisidium lilljeborgi ingår i släktet Pisidium och familjen ärtmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ärtmusslor
lilljeborgi